Бельско — название населённых пунктов:

Польша 
 Бельско — исторический город в Тешинской Силезии, в 1951 году соединён с соседним городом Бяла-Крапковская в один город Бельско-Бяла.

Россия 
 Бельско — деревня в Дновском районе Псковской области.
 Бельско — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Бельско — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области.